Typ 14 (auch Type 14 oder Typ XIV) ist
 Peugeot Typ 14, ein Automodell des Automobilherstellers Peugeot
 Pistole Typ 14, eine Pistole des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 14, eines der PostScript-Fontformate
 Typ 14 10-cm-Flak, eine Fliegerabwehrkanone des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 14 10-cm-Kanone, ein Geschütz des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Typ 14 10-cm-Haubitze, ein Geschütz des Kaiserlich Japanischen Heeres
 Type 14 Blackwood-Klasse, eine Schiffsklasse von Anti-U-Boot-Fregatten der Royal Navy
 VW Karmann-Ghia Typ 14, ein Automodell des Volkswagenwerkes

Abkürzung